Curvo puede referirse a:
 Lo relativo a la curva
 Un nombre romano:
Lucio Fulvio Curvo
Marco Fulvio Curvo
 Un apellido portugués:
Curvo Semedo, Belchior Manuel Curvo Semedo Torres de Sequeira (1766 — 1838), poeta portugués.
 Un topónimo portugués:
 Curvos, freguesia del municipio de Esposende.